

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Зейналлы, Азер ( 4 января 1930 — 11 октября 2010)
 Клован, Янис (9 апреля 1935 — 5 октября 2010)
 Ларсен, Бент (4 марта 1935 — 9 сентября 2010)
 Трапл, Индржих (24 марта 1942 — 29 марта 2010)
 Туров, Борис Исаакович (31 октября 1924 — 1 августа 2010)
 Уманский, Михаил (21 января 1952 — 17 декабря 2010)
 Хенкин, Виктор (1 января 1923 — 20 января 2010)
 Эванс, Ларри (22 марта 1932 — 15 ноября 2010)

 
2010
Все хронологические списки